Deux batailles de Castalla ont eu lieu pendant la guerre d'Espagne.
En 1812, lors de la première bataille de Castalla, les Français du général Harispe défont une armée espagnole commandée par le général O'Donnel.
En 1813, lors de la deuxième bataille de Castalla, les Anglo-espagnols du général Murray défont l'armée d'Aragon du maréchal Suchet.